Все́волод Илларио́нович Пудо́вкин (, Пенза — 30 июня 1953, Юрмала) — советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, художник кино, педагог, теоретик кино. Народный артист СССР (1948), лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1947, 1951).

Биография

Ранние годы 
Родился в Пензе Пензенской губернии (ныне Пензенская область). Был третьим ребёнком в многодетной семье. Отец Илларион Епифанович Пудовкин происходил из пензенских крестьян, работал приказчиком и коммивояжёром. Мать Елизавета Александровна (в девичестве Шилкина) занималась домашним хозяйством.

Через четыре года семья переехала в Москву. Пудовкин окончил 6-ю Московскую гимназию. Учился на отделении естественных наук физико-математического факультета Московского университета, но из-за начала Первой мировой войны не успел сдать выпускные экзамены.

В 1914 году добровольцем ушёл на фронт в составе 53-я полевой артиллерийской бригады. 21 февраля 1915 года был ранен в левую руку и взят в плен под Гродно. Работал химиком в лагере Штральзунд-Денгольм () под Килем (Померания). В конце 1918 года бежал, вернулся уже в Советскую Россию.

Оказавшись в Москве, устроился делопроизводителем в военкомате, а в 1919 году нашёл работу химика в лаборатории завода «ФОСГЕН № 1».

Кинокарьера 
В 1919 году поступил в Государственную школу кинематографии при Всероссийском фотокиноотделе Наркомпроса (с 1923 года — Государственный техникум кинематографии, ныне — ВГИК). Учился на курсе В. Р. Гардина, одновременно помогая ему на съёмках фильма «Серп и молот» (1921) в качестве второго режиссёра, также снялся в одной из ролей. С 1922 по 1925 год учился в мастерской Л. В. Кулешова, продолжая работать на киностудии «Межрабпом-Русь» в качестве актёра и ассистента режиссёра. Подрабатывал, рисуя карикатуры для газеты «Безбожник».

Первая же короткометражная комедия «Шахматная горячка» (1925), снятая совместно с Николаем Шпиковским по мотивам 1-го московского международного шахматного турнира, пользовалась большим успехом у зрителей, способствовала росту популярности шахмат в СССР и даже появлению специфической моды в одежде.Один из первых советских научно-популярных фильмов «Механика головного мозга» (1926) в доступной форме рассказывал об условном рефлексе Ивана Павлова. В процессе подготовки, дотошно изучив труды академика, Пудовкин предложил новый опыт по выработке условного рефлекса на основе сокращения зрачка человека. Фильм высоко оценил не только сам Павлов, но и международная медицинская общественность.

С 1926 года — режиссёр на киностудии «Межрабпомфильм». Поставленная им драма «Мать» по мотивам одноимённого романа М. Горького, получила мировое признание — ленту изучают во многих киношколах мира. Схожая судьба ждала и следующие картины: «Конец Санкт-Петербурга» (1927) и «Потомок Чингисхана» (1929). Вместе с «Матерью» они образуют своеобразную историко-революционную трилогию Пудовкина.

В 1936 году после длительного перерыва, связанного с болезнью, вернулся в кино и стал работать на киностудии «Мосфильм», где поставил ряд исторических лент.

Во время Великой Отечественной войны с коллективом «Мосфильма» был эвакуирован в Алма-Ату. Совместно с режиссёром Дмитрием Васильевым экранизировал пьесу Константина Симонова «Русские люди» (в прокат вышла в 1943 году под названием «Во имя Родины»), где также сыграл главного злодея — хладнокровного немецкого генерала. Там же в Алма-Ате снялся в роли юродивого в «Иване Грозном» Сергея Эйзенштейна.

После войны продолжил ставить драмы, исторические и военные фильмы. Параллельно преподавал режиссуру во ВГИКе (профессор с 1950 года).

Один из первых теоретиков киноискусства, издал книги «Кинорежиссёр и киноматериал» (1926), «Киносценарий. Теория сценария» (1926), «Актёр в фильме» (1934). Работы Пудовкина о режиссуре, проблеме звука, реализме и натурализме до сих пор изучают в профильных вузах.

Член ВКП(б) с 1939 года. Был председателем Российской ассоциации работников революционной кинематографии, президентом киносекции Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами с 1944 года, членом Советского комитета защиты мира.

Накануне смерти Пудовкин заболел гриппом, сопровождавшимся высокой температурой. Не оправившись от болезни, вернулся к активным физическим нагрузкам — игре в теннис. В последующую ночь у него диагностировали инфаркт миокарда. Через сутки ему стало лучше, но при попытке встать его поразил инфаркт лёгкого и остановка сердца.

Cкончался 30 июня 1953 года в Юрмале (район Дубулты). Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2, автор надгробия — Н. Никогосян).

Семья 
Жена (с 1923 года) — Анна Николаевна Земцова (экранный псевдоним — Анна Ли) (1893—1966), киноактриса. Сыграла главную героиню в фильме мужа «Шахматная горячка» и роль курсистки-революционерки Анны в фильме «Мать».

Фильмография 

 Актёр

  — В дни борьбы — красный командир
  — Серп и молот — Андрей
  — Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков — авантюрист Жбан
  — Луч смерти — патер Рево
  — Мать — офицер полиции
  — Конец Санкт-Петербурга — солдат, тащит на себе другого солдата
  — Весёлая канарейка — иллюзионист-факир
  — Живой труп — Протасов
  — Новый Вавилон — приказчик восточного отдела
  — Минин и Пожарский — воин
  — Юный Фриц — офицер гестапо
  — Во имя Родины — немецкий генерал
  — Иван Грозный — Никола Большой Колпак, юродивый
  — Адмирал Нахимов — князь Меншиков

 Режиссёр
  — Голод… голод… голод… ''(короткометражный; совместно с В. Гардиным)
  — Шахматная горячка ''(совместно с Н. Шпиковским)
  — Мать
  — Механика головного мозга ''(научно-популярный)
  — Конец Санкт-Петербурга ''(совместно с М. Доллером)
  — Потомок Чингисхана (в зарубежном прокате — «Буря над Азией»)
  — Простой случай ''(совместно с М. Доллером)
  — Дезертир
  — Победа ''(совместно с М. Доллером)
  — Минин и Пожарский ''(совместно с М. Доллером)
  — Кино за 20 лет ''(документальный; совместно с Э. Шуб)
  — Суворов ''(совместно с М. Доллером)
  — Боевой киносборник № 6 (новелла «Пир в Жирмунке») ''(совместно с М. Доллером)
  — Убийцы выходят на дорогу ''(совместно с Ю. Таричем)
  — Во имя Родины ''(совместно с Д. Васильевым)
  — Адмирал Нахимов
  — Три встречи ''(совместно с А. Птушко, С. Юткевичем)
  — Жуковский ''(совместно с Д. Васильевым)
  — Возвращение Василия Бортникова

 Сценарист
  — Голод… голод… голод… ''(короткометражный; совместно с В. Гардиным)
  — Слесарь и Канцлер ''(совместно с В. Гардиным)
  — Луч смерти
  — Механика головного мозга
  — Кино за 20 лет ''(совместно с Ю. Олешей, А. Мачеретом, Э. Шуб)
  — Убийцы выходят на дорогу ''(совместно с М. Большинцовым)
  — Во имя Родины ''(совместно с Д. Васильевым, К. Симоновым)

 Художник
  — Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
  — Луч смерти ''(совместно с В. Рахальсом)

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1940)
 народный артист СССР (1948)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за фильмы «Минин и Пожарский» (1939) и «Суворов» (1940)
 Сталинская премия первой степени (1947) — за фильм «Адмирал Нахимов» (1946)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за фильм «Жуковский» (1950)
 два ордена Ленина (1935, 1950)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1944, 1953)
 орден Красного Знамени
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «В память 800-летия Москвы»
 премия за лучшие массовые сцены на VIII МКФ в Венеции (1947) — фильм «Адмирал Нахимов» (1946)
 премия за выдающуюся режиссуру на V МКФ в Карловых Варах — фильм «Жуковский», 1950)
 премия «Золотой колосс» на МКФ сельскохозяйственных фильмов в Риме (1953) — фильм «Возвращение Василия Бортникова» (1953)
 почётный член киноассоциации Бенгалии (1951)

Память 
 в 1958 году на доме 31/29 стр. 1 по ул. Поварская, в котором жил режиссёр, установлена мемориальная доска (скульптор В. М. Кураев, архитектор Л. П. Шатилова).
 в 1961 году его именем названа улица в Москве, рядом с «Мосфильмом» — улица Пудовкина
 документальный фильм «Всеволод Пудовкин» (1960)
 документальный фильм «Ваш Пудовкин» (2009; реж. Светлана Старостина)

См. также 
 Советская школа монтажа

Примечания

Литература 
 
 Юткевич С., Режиссёрское мастерство Вс. Пудовкина в фильме «Мать», «Уч. зап. Всесоюзного гос. института кинематографии», в. 1, М., 1959

Ссылки 
 Пудовкин Всеволод Илларионович (Советский Экран)
 Павел Мигалев «Валерий Инкижинов» // «Окружная правда». 23 марта 2006 года. Статья о фильме «Потомок Чингисхана»
 
 

Выпускники 6-й Московской гимназии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Режиссёры немого кино
Художники кино
Художники СССР
Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Персоналии:Межрабпомфильм
Персоналии:Мосфильм
Члены КПСС
Общественные деятели СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище